Замечек — топоним.

Населённые пункты в Белоруссии 
 Замечек — хутор в Островецком районе Гродненской области.
 Замечек — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

Местность в Литве 
 Замечек — старое название местности  в черте города Вильнюса.

Примечания